Il Recioto di Soave classico è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella fascia collinare dei comuni di Soave e Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo dorato più o meno intenso
odore: gradevole, intenso e fruttato
sapore: abboccato o dolce, vellutato, armonico, di corpo

Storia

Abbinamenti consigliati 
dessert o formaggi di media stagionatura

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOCG della provincia di Verona
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Garganega
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano di Soave